En Pologne, Biała Pierwsza peut désigner :

 Biała Pierwsza, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Biała Pierwsza, un village dans la voïvodie de Lublin.